Freiburger steht für:

 Freiburger, Einwohner der Stadt Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Freiburger, Einwohner der Stadt Freiburg im Üechtland, Kanton Freiburg

Freiburger ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Freiburger (* 1958), deutscher Ingenieur und Fotograf

Siehe auch: